Blanco har flere betydninger:

 Cuauhtémoc Blanco, en mexicansk fodboldspiller
 Isabel Blanco, en norsk håndboldspiller
 Blanco (italiensk sanger)